Governatorato di Kursk – governatorato dell'Impero russo
 Oblast' di Kursk – oblast' della Russia